|-
|(96251)||1994 RL26|| align=right|15,9|| align=right|2,798|| align=right|0,050|| align=right|3,61|| align=right|4,679||MBA||5. září 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(96252)||1994 WB6|| align=right|16,0|| align=right|2,176|| align=right|0,144|| align=right|5,10|| align=right|3,209||MBA||28. listopadu 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(96253)||1995 BY1|| align=right|15,4|| align=right|2,288|| align=right|0,043|| align=right|5,77|| align=right|3,460||MBA||28. ledna 1995||Oohira||T. Urata
|-
|(96254)||1995 DT2|| align=right|16,4|| align=right|2,281|| align=right|0,115|| align=right|3,48|| align=right|3,444||MBA||27. února 1995||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|(96255)||1995 ES6|| align=right|15,5|| align=right|3,114|| align=right|0,125|| align=right|0,97|| align=right|5,494||MBA||2. března 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(96256)||1995 HS2|| align=right|15,8|| align=right|2,456|| align=right|0,166|| align=right|3,66|| align=right|3,848||MBA||25. dubna 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(96257)||1995 JE|| align=right|15,6|| align=right|2,403|| align=right|0,056|| align=right|5,87|| align=right|3,725||MBA||3. května 1995||La Silla||S. Mottola
|-
|(96258)||1995 KQ4|| align=right|17,0|| align=right|2,464|| align=right|0,163|| align=right|0,51|| align=right|3,867||MBA||27. května 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(96259)||1995 MV1|| align=right|15,5|| align=right|2,430|| align=right|0,192|| align=right|7,35|| align=right|3,787||MBA||23. června 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(96260)||1995 MW3|| align=right|14,4|| align=right|3,255|| align=right|0,105|| align=right|13,49|| align=right|5,873||MBA||29. června 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(96261)||1995 OA4|| align=right|16,2|| align=right|2,440|| align=right|0,126|| align=right|1,93|| align=right|3,810||MBA||22. července 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(96262)||1995 PF|| align=right|15,3|| align=right|2,572|| align=right|0,216|| align=right|11,70|| align=right|4,124||MBA||1. srpna 1995||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(96263)||1995 SE2|| align=right|15,4|| align=right|2,630|| align=right|0,180|| align=right|12,38|| align=right|4,265||MBA||23. září 1995||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(96264)||1995 SF17|| align=right|15,2|| align=right|2,565|| align=right|0,224|| align=right|4,57|| align=right|4,106||MBA||18. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(96265)||1995 SX23|| align=right|16,2|| align=right|2,511|| align=right|0,043|| align=right|3,35|| align=right|3,979||MBA||19. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(96266)||1995 SB33|| align=right|16,0|| align=right|2,546|| align=right|0,151|| align=right|5,05|| align=right|4,061||MBA||21. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(96267)||1995 SK48|| align=right|14,3|| align=right|2,568|| align=right|0,204|| align=right|6,02|| align=right|4,114||MBA||26. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(96268)||1995 SA55|| align=right|15,2|| align=right|2,587|| align=right|0,272|| align=right|4,41|| align=right|4,160||MBA||20. září 1995||Catalina Station||T. B. Spahr; C. W. Hergenrother
|-
|(96269)||1995 SA67|| align=right|16,7|| align=right|2,554|| align=right|0,177|| align=right|4,34|| align=right|4,082||MBA||17. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(96270)||1995 SY68|| align=right|15,7|| align=right|2,571|| align=right|0,089|| align=right|4,53|| align=right|4,122||MBA||27. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(96271)||1995 SH79|| align=right|14,7|| align=right|2,568|| align=right|0,060|| align=right|14,85|| align=right|4,114||MBA||21. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(96272)||1995 SZ88|| align=right|16,0|| align=right|2,699|| align=right|0,039|| align=right|2,94|| align=right|4,434||MBA||29. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(96273)||1995 UD15|| align=right|15,9|| align=right|2,455|| align=right|0,159|| align=right|2,08|| align=right|3,846||MBA||17. října 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(96274)||1995 UB32|| align=right|15,9|| align=right|2,557|| align=right|0,185|| align=right|3,55|| align=right|4,087||MBA||21. října 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(96275)||1995 UG66|| align=right|16,4|| align=right|2,707|| align=right|0,118|| align=right|2,53|| align=right|4,453||MBA||17. října 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(96276)||1995 VG11|| align=right|14,8|| align=right|2,630|| align=right|0,157|| align=right|9,05|| align=right|4,265||MBA||15. listopadu 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(96277)||1995 WN4|| align=right|15,4|| align=right|2,603|| align=right|0,180|| align=right|4,50|| align=right|4,200||MBA||20. listopadu 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(96278)||1995 WN19|| align=right|15,5|| align=right|2,673|| align=right|0,132|| align=right|14,85|| align=right|4,370||MBA||17. listopadu 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(96279)||1995 WE20|| align=right|15,2|| align=right|2,686|| align=right|0,091|| align=right|14,40|| align=right|4,401||MBA||17. listopadu 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(96280)||1995 WZ31|| align=right|15,2|| align=right|2,720|| align=right|0,162|| align=right|4,99|| align=right|4,486||MBA||19. listopadu 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(96281)||1995 WC37|| align=right|15,7|| align=right|2,715|| align=right|0,186|| align=right|10,18|| align=right|4,472||MBA||21. listopadu 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(96282)||1995 WX38|| align=right|15,3|| align=right|2,729|| align=right|0,050|| align=right|9,28|| align=right|4,507||MBA||23. listopadu 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(96283)||1995 YQ5|| align=right|16,5|| align=right|2,629|| align=right|0,106|| align=right|2,78|| align=right|4,262||MBA||16. prosince 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(96284)||1995 YY9|| align=right|15,7|| align=right|2,694|| align=right|0,051|| align=right|3,24|| align=right|4,421||MBA||18. prosince 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(96285)||1995 YG23|| align=right|14,5|| align=right|2,783|| align=right|0,266|| align=right|12,43|| align=right|4,643||MBA||20. prosince 1995||Haleakala||NEAT
|-
|(96286)||1996 AE13|| align=right|15,2|| align=right|2,783|| align=right|0,067|| align=right|4,71|| align=right|4,643||MBA||15. ledna 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(96287)||1996 BW8|| align=right|15,4|| align=right|2,742|| align=right|0,188|| align=right|7,22|| align=right|4,540||MBA||20. ledna 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(96288)||1996 GD6|| align=right|16,4|| align=right|2,240|| align=right|0,148|| align=right|5,93|| align=right|3,351||MBA||11. dubna 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(96289)||1996 HZ12|| align=right|13,9|| align=right|3,192|| align=right|0,114|| align=right|20,36|| align=right|5,702||MBA||17. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(96290)||1996 HZ17|| align=right|15,3|| align=right|2,219|| align=right|0,060|| align=right|6,97|| align=right|3,306||MBA||18. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(96291)||1996 HQ20|| align=right|16,3|| align=right|2,187|| align=right|0,078|| align=right|3,86|| align=right|3,234||MBA||18. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(96292)||1996 HR20|| align=right|14,4|| align=right|3,120|| align=right|0,037|| align=right|10,24|| align=right|5,511||MBA||18. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(96293)||1996 HV22|| align=right|15,7|| align=right|2,251|| align=right|0,167|| align=right|4,86|| align=right|3,377||MBA||20. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(96294)||1996 JE2|| align=right|13,9|| align=right|3,085|| align=right|0,186|| align=right|17,57|| align=right|5,419||MBA||11. května 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(96295)||1996 JF7|| align=right|12,4|| align=right|5,253|| align=right|0,091|| align=right|4,11|| align=right|12,04||JUT||11. května 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(96296)||1996 OK1|| align=right|13,9|| align=right|3,228|| align=right|0,057|| align=right|20,97|| align=right|5,798||MBA||20. července 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(96297)||1996 RY25|| align=right|15,5|| align=right|2,527|| align=right|0,156|| align=right|12,05|| align=right|4,016||MBA||13. září 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(96298)||1996 RE26|| align=right|15,8|| align=right|1,854|| align=right|0,088|| align=right|24,91|| align=right|2,523||MBA||6. září 1996||Siding Spring||G. J. Garradd
|-
|(96299)||1996 SO|| align=right|16,0|| align=right|2,367|| align=right|0,211|| align=right|5,64|| align=right|3,640||MBA||18. září 1996||Prescott||P. G. Comba
|-
|(96300)||1996 SC8|| align=right|16,4|| align=right|2,455|| align=right|0,225|| align=right|2,66|| align=right|3,846||MBA||21. září 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(96301)||1996 TK30|| align=right|15,7|| align=right|3,010|| align=right|0,129|| align=right|5,54|| align=right|5,222||MBA||7. října 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(96302)||1996 TL39|| align=right|15,8|| align=right|2,390|| align=right|0,196|| align=right|3,31|| align=right|3,693||MBA||8. října 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(96303)||1996 UM5|| align=right|16,8|| align=right|2,446|| align=right|0,238|| align=right|1,86|| align=right|3,826||MBA||17. října 1996||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(96304)||1996 VH16|| align=right|16,2|| align=right|2,294|| align=right|0,141|| align=right|10,45|| align=right|3,475||MBA||5. listopadu 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(96305)||1996 VC36|| align=right|15,1|| align=right|2,475|| align=right|0,146|| align=right|5,45|| align=right|3,894||MBA||10. listopadu 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(96306)||1996 WO2|| align=right|15,3|| align=right|2,454|| align=right|0,154|| align=right|8,69|| align=right|3,844||MBA||20. listopadu 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(96307)||1996 XT2|| align=right|14,3|| align=right|2,555|| align=right|0,287|| align=right|31,81|| align=right|4,084||MBA||4. prosince 1996||Pleiade||P. Antolini; F. Castellani
|-
|(96308)||1996 XX22|| align=right|15,5|| align=right|2,417|| align=right|0,073|| align=right|6,82|| align=right|3,758||MBA||12. prosince 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(96309)||1996 XG23|| align=right|16,2|| align=right|2,402|| align=right|0,065|| align=right|7,27|| align=right|3,722||MBA||12. prosince 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(96310)||1996 XA26|| align=right|15,8|| align=right|2,556|| align=right|0,320|| align=right|13,15|| align=right|4,085||MBA||14. prosince 1996||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(96311)||1996 XW27|| align=right|16,0|| align=right|2,556|| align=right|0,182|| align=right|2,25|| align=right|4,086||MBA||11. prosince 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(96312)||1996 XS35|| align=right|16,7|| align=right|2,427|| align=right|0,144|| align=right|1,33|| align=right|3,781||MBA||12. prosince 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(96313)||1997 AL3|| align=right|14,8|| align=right|2,543|| align=right|0,207|| align=right|11,27|| align=right|4,055||MBA||3. ledna 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(96314)||1997 AL6|| align=right|14,5|| align=right|2,623|| align=right|0,044|| align=right|21,35|| align=right|4,249||MBA||8. ledna 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(96315)||1997 AP10|| align=right|17,0|| align=right|1,443|| align=right|0,644|| align=right|6,66|| align=right|1,734||APL||9. ledna 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(96316)||1997 AA21|| align=right|16,2|| align=right|2,656|| align=right|0,118|| align=right|1,69|| align=right|4,329||MBA||11. ledna 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(96317)||1997 BW2|| align=right|15,0|| align=right|2,587|| align=right|0,102|| align=right|14,12|| align=right|4,161||MBA||30. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(96318)||1997 CN1|| align=right|14,8|| align=right|2,586|| align=right|0,173|| align=right|4,59|| align=right|4,157||MBA||1. února 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(96319)||1997 CL5|| align=right|15,7|| align=right|2,701|| align=right|0,283|| align=right|2,65|| align=right|4,438||MBA||1. února 1997||Chichibu||N. Sato
|-
|(96320)||1997 CV15|| align=right|15,6|| align=right|2,732|| align=right|0,111|| align=right|3,65|| align=right|4,515||MBA||6. února 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(96321)||1997 CW16|| align=right|14,9|| align=right|2,640|| align=right|0,154|| align=right|17,66|| align=right|4,290||MBA||6. února 1997||Chichibu||N. Sato
|-
|(96322)||1997 CN20|| align=right|15,4|| align=right|1,936|| align=right|0,042|| align=right|21,16|| align=right|2,694||MBA||12. února 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(96323)||1997 CE26|| align=right|15,5|| align=right|1,919|| align=right|0,070|| align=right|23,81|| align=right|2,658||MBA||14. února 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(96324)||1997 EV2|| align=right|14,5|| align=right|2,738|| align=right|0,149|| align=right|13,96|| align=right|4,530||MBA||4. března 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(96325)||1997 EG7|| align=right|15,9|| align=right|2,595|| align=right|0,217|| align=right|15,94|| align=right|4,180||MBA||3. března 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(96326)||1997 EN11|| align=right|14,2|| align=right|2,728|| align=right|0,164|| align=right|13,24|| align=right|4,505||MBA||3. března 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(96327)||1997 EJ50|| align=right|14,9|| align=right|1,953|| align=right|0,078|| align=right|22,83|| align=right|2,729||MBA||5. března 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(96328)||1997 GC|| align=right|15,8|| align=right|2,628|| align=right|0,247|| align=right|4,30|| align=right|4,261||MBA||2. dubna 1997||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(96329)||1997 GY8|| align=right|16,2|| align=right|2,571|| align=right|0,120|| align=right|1,92|| align=right|4,122||MBA||3. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(96330)||1997 GW9|| align=right|16,1|| align=right|2,763|| align=right|0,035|| align=right|1,81|| align=right|4,593||MBA||3. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(96331)||1997 GC21|| align=right|15,4|| align=right|2,725|| align=right|0,097|| align=right|4,85|| align=right|4,497||MBA||6. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(96332)||1997 GQ34|| align=right|14,9|| align=right|2,789|| align=right|0,097|| align=right|12,92|| align=right|4,657||MBA||3. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(96333)||1997 GL36|| align=right|15,9|| align=right|2,663|| align=right|0,142|| align=right|1,49|| align=right|4,345||MBA||6. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(96334)||1997 HH3|| align=right|15,3|| align=right|1,960|| align=right|0,058|| align=right|21,86|| align=right|2,743||MBA||30. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(96335)||1997 JW9|| align=right|14,4|| align=right|3,074|| align=right|0,110|| align=right|10,36|| align=right|5,388||MBA||9. května 1997||Mauna Kea||C. Veillet
|-
|(96336)||1997 KT3|| align=right|15,0|| align=right|3,085|| align=right|0,168|| align=right|13,87|| align=right|5,419||MBA||28. května 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(96337)||1997 LG2|| align=right|13,2|| align=right|5,343|| align=right|0,043|| align=right|6,86|| align=right|12,36||JUT||5. června 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(96338)||1997 LF5|| align=right|15,3|| align=right|3,002|| align=right|0,110|| align=right|10,68|| align=right|5,202||MBA||1. června 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(96339)||1997 MD5|| align=right|15,9|| align=right|2,106|| align=right|0,128|| align=right|4,17|| align=right|3,056||MBA||29. června 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(96340)||1997 NV4|| align=right|15,1|| align=right|2,668|| align=right|0,161|| align=right|12,23|| align=right|4,358||MBA||8. července 1997||Caussols||ODAS
|-
|(96341)||1997 OX1|| align=right|16,1|| align=right|2,205|| align=right|0,240|| align=right|5,67|| align=right|3,273||MBA||31. července 1997||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(96342)||1997 PF2|| align=right|17,0|| align=right|2,255|| align=right|0,218|| align=right|2,68|| align=right|3,385||MBA||8. srpna 1997||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(96343)||1997 RS1|| align=right|14,5|| align=right|3,015|| align=right|0,097|| align=right|8,59|| align=right|5,236||MBA||3. září 1997||Bedoin||P. Antonini
|-
|(96344)||1997 RH3|| align=right|16,1|| align=right|2,212|| align=right|0,164|| align=right|3,08|| align=right|3,290||MBA||5. září 1997||Alfred University||A. M. Robbins
|-
|(96345)||1997 RF5|| align=right|14,1|| align=right|3,107|| align=right|0,175|| align=right|16,86|| align=right|5,475||MBA||8. září 1997||Caussols||ODAS
|-
|(96346)||1997 SC10|| align=right|15,8|| align=right|2,233|| align=right|0,124|| align=right|5,07|| align=right|3,336||MBA||23. září 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(96347)||1997 SS16|| align=right|15,4|| align=right|2,966|| align=right|0,083|| align=right|1,14|| align=right|5,107||MBA||28. září 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(96348)||1997 TU26|| align=right|15,5|| align=right|2,168|| align=right|0,171|| align=right|0,90|| align=right|3,193||MBA||7. října 1997||Nanyo||T. Okuni
|-
|(96349)||1997 US7|| align=right|16,4|| align=right|2,250|| align=right|0,102|| align=right|1,64|| align=right|3,374||MBA||23. října 1997||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(96350)||1997 UA15|| align=right|15,4|| align=right|2,248|| align=right|0,185|| align=right|2,96|| align=right|3,369||MBA||26. října 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(96351)||1997 UA18|| align=right|16,2|| align=right|2,370|| align=right|0,195|| align=right|7,35|| align=right|3,649||MBA||28. října 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(96352)||1997 VH2|| align=right|15,9|| align=right|2,270|| align=right|0,192|| align=right|4,55|| align=right|3,420||MBA||1. listopadu 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(96353)||1997 VF3|| align=right|15,7|| align=right|2,283|| align=right|0,197|| align=right|5,57|| align=right|3,450||MBA||6. listopadu 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(96354)||1997 VO3|| align=right|16,2|| align=right|2,313|| align=right|0,191|| align=right|2,69|| align=right|3,516||MBA||6. listopadu 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(96355)||1997 VR6|| align=right|16,8|| align=right|2,210|| align=right|0,166|| align=right|4,87|| align=right|3,285||MBA||11. listopadu 1997||Kleť||Klet
|-
|(96356)||1997 VH8|| align=right|15,9|| align=right|2,276|| align=right|0,173|| align=right|4,86|| align=right|3,434||MBA||10. listopadu 1997||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(96357)||1997 WE5|| align=right|16,8|| align=right|2,195|| align=right|0,099|| align=right|2,97|| align=right|3,252||MBA||23. listopadu 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(96358)||1997 WK5|| align=right|16,1|| align=right|2,279|| align=right|0,214|| align=right|3,16|| align=right|3,440||MBA||23. listopadu 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(96359)||1997 WP10|| align=right|17,9|| align=right|2,279|| align=right|0,101|| align=right|3,02|| align=right|3,441||MBA||22. listopadu 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(96360)||1997 WW10|| align=right|15,9|| align=right|2,650|| align=right|0,018|| align=right|5,40|| align=right|4,313||MBA||22. listopadu 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(96361)||1997 WG12|| align=right|15,6|| align=right|2,442|| align=right|0,123|| align=right|2,07|| align=right|3,815||MBA||22. listopadu 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(96362)||1997 WH13|| align=right|16,2|| align=right|2,317|| align=right|0,151|| align=right|5,34|| align=right|3,527||MBA||23. listopadu 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(96363)||1997 WD16|| align=right|16,3|| align=right|2,200|| align=right|0,152|| align=right|3,82|| align=right|3,262||MBA||25. listopadu 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(96364)||1997 WD18|| align=right|15,6|| align=right|2,318|| align=right|0,106|| align=right|3,11|| align=right|3,528||MBA||23. listopadu 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(96365)||1997 WY25|| align=right|15,6|| align=right|2,388|| align=right|0,119|| align=right|6,05|| align=right|3,689||MBA||22. listopadu 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(96366)||1997 WS37|| align=right|15,7|| align=right|2,318|| align=right|0,169|| align=right|3,25|| align=right|3,528||MBA||29. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(96367)||1997 WK53|| align=right|15,9|| align=right|2,342|| align=right|0,128|| align=right|6,38|| align=right|3,584||MBA||29. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(96368)||1997 XH2|| align=right|15,9|| align=right|2,364|| align=right|0,150|| align=right|2,97|| align=right|3,635||MBA||3. prosince 1997||Chichibu||N. Sato
|-
|(96369)||1997 XM2|| align=right|15,5|| align=right|2,285|| align=right|0,206|| align=right|7,15|| align=right|3,453||MBA||3. prosince 1997||Chichibu||N. Sato
|-
|(96370)||1997 XS5|| align=right|16,2|| align=right|2,273|| align=right|0,200|| align=right|5,85|| align=right|3,427||MBA||1. prosince 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(96371)||1997 XC8|| align=right|16,1|| align=right|2,383|| align=right|0,131|| align=right|3,54|| align=right|3,677||MBA||7. prosince 1997||Caussols||ODAS
|-
|(96372)||1997 YP4|| align=right|15,9|| align=right|2,399|| align=right|0,191|| align=right|3,49|| align=right|3,716||MBA||24. prosince 1997||Chichibu||N. Sato
|-
|(96373)||1997 YH7|| align=right|14,8|| align=right|2,295|| align=right|0,132|| align=right|2,67|| align=right|3,476||MBA||27. prosince 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(96374)||1997 YZ13|| align=right|15,5|| align=right|2,360|| align=right|0,178|| align=right|6,21|| align=right|3,626||MBA||31. prosince 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(96375)||1997 YS17|| align=right|15,8|| align=right|2,347|| align=right|0,073|| align=right|2,87|| align=right|3,595||MBA||31. prosince 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(96376)||1998 AY|| align=right|16,0|| align=right|2,373|| align=right|0,215|| align=right|4,27|| align=right|3,654||MBA||5. ledna 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(96377)||1998 AU6|| align=right|16,0|| align=right|2,358|| align=right|0,146|| align=right|13,26|| align=right|3,621||MBA||4. ledna 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(96378)||1998 BA|| align=right|15,2|| align=right|2,272|| align=right|0,206|| align=right|5,77|| align=right|3,424||MBA||16. ledna 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(96379)||1998 BH|| align=right|15,3|| align=right|2,396|| align=right|0,057|| align=right|7,48|| align=right|3,709||MBA||18. ledna 1998||Modra||P. Kolény; L. Kornoš
|-
|(96380)||1998 BG1|| align=right|16,4|| align=right|2,296|| align=right|0,128|| align=right|6,40|| align=right|3,478||MBA||19. ledna 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(96381)||1998 BS5|| align=right|16,6|| align=right|2,291|| align=right|0,128|| align=right|5,97|| align=right|3,466||MBA||22. ledna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(96382)||1998 BW7|| align=right|16,8|| align=right|2,329|| align=right|0,183|| align=right|6,86|| align=right|3,554||MBA||22. ledna 1998||Stroncone||Stroncone
|-
|(96383)||1998 BJ15|| align=right|15,1|| align=right|2,351|| align=right|0,144|| align=right|12,63|| align=right|3,604||MBA||24. ledna 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(96384)||1998 BG17|| align=right|15,9|| align=right|2,292|| align=right|0,134|| align=right|6,02|| align=right|3,468||MBA||22. ledna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(96385)||1998 BC25|| align=right|14,9|| align=right|2,365|| align=right|0,118|| align=right|6,57|| align=right|3,635||MBA||28. ledna 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(96386)||1998 BO41|| align=right|15,6|| align=right|2,345|| align=right|0,207|| align=right|10,92|| align=right|3,590||MBA||26. ledna 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(96387)||1998 BW41|| align=right|15,5|| align=right|2,363|| align=right|0,182|| align=right|5,75|| align=right|3,632||MBA||19. ledna 1998||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(96388)||1998 BD42|| align=right|16,0|| align=right|2,311|| align=right|0,215|| align=right|6,87|| align=right|3,513||MBA||26. ledna 1998||Dossobuono||L. Lai
|-
|(96389)||1998 BA48|| align=right|15,2|| align=right|2,790|| align=right|0,105|| align=right|8,05|| align=right|4,659||MBA||26. ledna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(96390)||1998 CQ1|| align=right|15,2|| align=right|2,436|| align=right|0,109|| align=right|10,92|| align=right|3,800||MBA||6. února 1998||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(96391)||1998 CZ1|| align=right|13,9|| align=right|2,605|| align=right|0,116|| align=right|13,42|| align=right|4,205||MBA||6. února 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(96392)||1998 DH|| align=right|14,4|| align=right|2,438|| align=right|0,207|| align=right|7,95|| align=right|3,807||MBA||17. února 1998||Modra||A. Galád; A. Pravda
|-
|(96393)||1998 DF1|| align=right|16,2|| align=right|2,421|| align=right|0,084|| align=right|4,22|| align=right|3,766||MBA||19. února 1998||Kleť||Klet
|-
|(96394)||1998 DC12|| align=right|16,0|| align=right|2,420|| align=right|0,199|| align=right|2,34|| align=right|3,763||MBA||23. února 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(96395)||1998 DF12|| align=right|16,0|| align=right|2,382|| align=right|0,198|| align=right|3,13|| align=right|3,675||MBA||23. února 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(96396)||1998 DQ12|| align=right|15,9|| align=right|2,388|| align=right|0,136|| align=right|1,33|| align=right|3,690||MBA||24. února 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(96397)||1998 DT13|| align=right|15,8|| align=right|2,394|| align=right|0,157|| align=right|2,60|| align=right|3,705||MBA||27. února 1998||Caussols||ODAS
|-
|(96398)||1998 DX13|| align=right|16,2|| align=right|2,451|| align=right|0,158|| align=right|2,64|| align=right|3,836||MBA||27. února 1998||Caussols||ODAS
|-
|(96399)||1998 DE15|| align=right|15,1|| align=right|2,422|| align=right|0,109|| align=right|2,46|| align=right|3,770||MBA||22. února 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(96400)||1998 DK15|| align=right|15,8|| align=right|2,346|| align=right|0,167|| align=right|2,86|| align=right|3,593||MBA||22. února 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(96401)||1998 DX15|| align=right|15,6|| align=right|2,332|| align=right|0,247|| align=right|23,87|| align=right|3,561||MBA||24. února 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(96402)||1998 DE18|| align=right|16,0|| align=right|2,436|| align=right|0,086|| align=right|6,21|| align=right|3,801||MBA||23. února 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(96403)||1998 DT22|| align=right|16,2|| align=right|2,394|| align=right|0,117|| align=right|6,21|| align=right|3,704||MBA||24. února 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(96404)||1998 DB28|| align=right|16,5|| align=right|2,301|| align=right|0,167|| align=right|4,27|| align=right|3,490||MBA||23. února 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(96405)||1998 ES|| align=right|15,2|| align=right|2,344|| align=right|0,221|| align=right|5,01|| align=right|3,589||MBA||2. března 1998||Caussols||ODAS
|-
|(96406)||1998 EW7|| align=right|15,9|| align=right|2,414|| align=right|0,151|| align=right|4,49|| align=right|3,750||MBA||2. března 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(96407)||1998 EU8|| align=right|16,7|| align=right|2,388|| align=right|0,112|| align=right|1,01|| align=right|3,690||MBA||5. března 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(96408)||1998 EV9|| align=right|15,9|| align=right|2,373|| align=right|0,149|| align=right|3,49|| align=right|3,654||MBA||5. března 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(96409)||1998 EW10|| align=right|14,5|| align=right|2,664|| align=right|0,179|| align=right|12,86|| align=right|4,347||MBA||1. března 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(96410)||1998 ER12|| align=right|16,2|| align=right|2,321|| align=right|0,151|| align=right|3,12|| align=right|3,536||MBA||1. března 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(96411)||1998 EM13|| align=right|15,3|| align=right|2,435|| align=right|0,151|| align=right|4,41|| align=right|3,798||MBA||1. března 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(96412)||1998 EC14|| align=right|15,2|| align=right|2,389|| align=right|0,143|| align=right|4,76|| align=right|3,692||MBA||1. března 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(96413)||1998 ET14|| align=right|15,8|| align=right|2,307|| align=right|0,161|| align=right|4,22|| align=right|3,503||MBA||1. března 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(96414)||1998 EZ19|| align=right|15,9|| align=right|2,344|| align=right|0,114|| align=right|6,02|| align=right|3,588||MBA||3. března 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(96415)||1998 FX4|| align=right|16,2|| align=right|2,368|| align=right|0,140|| align=right|2,57|| align=right|3,644||MBA||22. března 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(96416)||1998 FD5|| align=right|15,2|| align=right|2,331|| align=right|0,154|| align=right|24,15|| align=right|3,559||MBA||22. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(96417)||1998 FK6|| align=right|15,8|| align=right|2,411|| align=right|0,148|| align=right|3,12|| align=right|3,743||MBA||18. března 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(96418)||1998 FC11|| align=right|15,6|| align=right|2,551|| align=right|0,219|| align=right|14,03|| align=right|4,075||MBA||25. března 1998||Caussols||ODAS
|-
|(96419)||1998 FN16|| align=right|15,0|| align=right|2,354|| align=right|0,188|| align=right|6,79|| align=right|3,611||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(96420)||1998 FL18|| align=right|15,0|| align=right|2,411|| align=right|0,145|| align=right|2,03|| align=right|3,743||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(96421)||1998 FJ30|| align=right|16,0|| align=right|2,351|| align=right|0,163|| align=right|1,45|| align=right|3,604||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(96422)||1998 FO30|| align=right|15,6|| align=right|2,438|| align=right|0,158|| align=right|1,32|| align=right|3,805||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(96423)||1998 FK31|| align=right|15,8|| align=right|2,413|| align=right|0,100|| align=right|12,50|| align=right|3,748||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(96424)||1998 FX32|| align=right|15,5|| align=right|2,430|| align=right|0,190|| align=right|2,31|| align=right|3,788||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(96425)||1998 FB35|| align=right|15,7|| align=right|2,429|| align=right|0,178|| align=right|3,17|| align=right|3,786||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(96426)||1998 FE37|| align=right|15,8|| align=right|2,423|| align=right|0,106|| align=right|1,67|| align=right|3,772||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(96427)||1998 FP42|| align=right|15,4|| align=right|2,430|| align=right|0,171|| align=right|6,57|| align=right|3,788||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(96428)||1998 FB43|| align=right|15,8|| align=right|2,378|| align=right|0,117|| align=right|4,42|| align=right|3,667||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(96429)||1998 FN52|| align=right|15,2|| align=right|2,579|| align=right|0,225|| align=right|4,91|| align=right|4,141||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(96430)||1998 FL55|| align=right|15,7|| align=right|2,400|| align=right|0,081|| align=right|6,78|| align=right|3,718||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(96431)||1998 FW57|| align=right|15,7|| align=right|2,455|| align=right|0,135|| align=right|1,54|| align=right|3,846||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(96432)||1998 FY58|| align=right|15,8|| align=right|2,571|| align=right|0,161|| align=right|7,35|| align=right|4,122||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(96433)||1998 FH59|| align=right|16,2|| align=right|2,402|| align=right|0,106|| align=right|6,73|| align=right|3,722||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(96434)||1998 FR63|| align=right|15,4|| align=right|2,418|| align=right|0,177|| align=right|3,47|| align=right|3,759||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(96435)||1998 FT63|| align=right|16,2|| align=right|2,336|| align=right|0,154|| align=right|2,91|| align=right|3,570||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(96436)||1998 FS72|| align=right|15,3|| align=right|2,471|| align=right|0,076|| align=right|7,17|| align=right|3,883||MBA||28. března 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(96437)||1998 FR77|| align=right|14,9|| align=right|2,397|| align=right|0,181|| align=right|4,00|| align=right|3,710||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(96438)||1998 FQ78|| align=right|15,3|| align=right|2,387|| align=right|0,295|| align=right|21,70|| align=right|3,686||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(96439)||1998 FB79|| align=right|14,6|| align=right|2,682|| align=right|0,175|| align=right|13,47|| align=right|4,392||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(96440)||1998 FD79|| align=right|14,7|| align=right|2,629|| align=right|0,102|| align=right|16,95|| align=right|4,261||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(96441)||1998 FL79|| align=right|15,4|| align=right|2,377|| align=right|0,095|| align=right|6,57|| align=right|3,665||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(96442)||1998 FY90|| align=right|15,1|| align=right|2,399|| align=right|0,202|| align=right|6,33|| align=right|3,715||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(96443)||1998 FA106|| align=right|15,0|| align=right|2,471|| align=right|0,144|| align=right|4,60|| align=right|3,884||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(96444)||1998 FR106|| align=right|15,2|| align=right|2,328|| align=right|0,135|| align=right|8,62|| align=right|3,550||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(96445)||1998 FM115|| align=right|15,4|| align=right|2,374|| align=right|0,195|| align=right|6,77|| align=right|3,657||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(96446)||1998 FS122|| align=right|15,6|| align=right|2,410|| align=right|0,124|| align=right|3,59|| align=right|3,740||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(96447)||1998 FH135|| align=right|16,1|| align=right|2,373|| align=right|0,178|| align=right|2,23|| align=right|3,656||MBA||22. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(96448)||1998 FS135|| align=right|15,0|| align=right|2,596|| align=right|0,107|| align=right|12,34|| align=right|4,181||MBA||28. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(96449)||1998 GA1|| align=right|15,5|| align=right|2,519|| align=right|0,083|| align=right|2,69|| align=right|3,998||MBA||3. dubna 1998||Oohira||T. Urata
|-
|(96450)||1998 GS6|| align=right|14,3|| align=right|2,567|| align=right|0,209|| align=right|13,20|| align=right|4,112||MBA||2. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(96451)||1998 GW7|| align=right|15,2|| align=right|2,673|| align=right|0,137|| align=right|15,15|| align=right|4,370||MBA||2. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(96452)||1998 GF9|| align=right|13,5|| align=right|2,606|| align=right|0,141|| align=right|15,23|| align=right|4,206||MBA||2. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(96453)||1998 GP9|| align=right|14,1|| align=right|2,540|| align=right|0,039|| align=right|16,17|| align=right|4,047||MBA||2. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(96454)||1998 HR|| align=right|15,6|| align=right|2,351|| align=right|0,131|| align=right|5,29|| align=right|3,603||MBA||17. dubna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(96455)||1998 HQ21|| align=right|16,2|| align=right|2,407|| align=right|0,147|| align=right|1,57|| align=right|3,733||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(96456)||1998 HS22|| align=right|15,0|| align=right|2,601|| align=right|0,117|| align=right|12,07|| align=right|4,193||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(96457)||1998 HC24|| align=right|14,8|| align=right|2,561|| align=right|0,092|| align=right|4,05|| align=right|4,097||MBA||28. dubna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(96458)||1998 HV24|| align=right|15,8|| align=right|2,518|| align=right|0,076|| align=right|3,11|| align=right|3,995||MBA||17. dubna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(96459)||1998 HK34|| align=right|15,4|| align=right|2,436|| align=right|0,155|| align=right|2,90|| align=right|3,801||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(96460)||1998 HJ36|| align=right|14,7|| align=right|2,594|| align=right|0,081|| align=right|9,89|| align=right|4,178||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(96461)||1998 HS36|| align=right|16,4|| align=right|2,363|| align=right|0,275|| align=right|4,24|| align=right|3,631||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(96462)||1998 HP44|| align=right|15,3|| align=right|2,385|| align=right|0,143|| align=right|3,41|| align=right|3,682||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(96463)||1998 HW51|| align=right|15,8|| align=right|2,386|| align=right|0,171|| align=right|5,82|| align=right|3,686||MBA||30. dubna 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(96464)||1998 HN54|| align=right|16,0|| align=right|2,441|| align=right|0,149|| align=right|3,09|| align=right|3,813||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(96465)||1998 HX69|| align=right|16,1|| align=right|2,419|| align=right|0,166|| align=right|0,18|| align=right|3,762||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(96466)||1998 HG72|| align=right|15,2|| align=right|2,561|| align=right|0,169|| align=right|4,86|| align=right|4,097||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(96467)||1998 HE80|| align=right|15,9|| align=right|2,432|| align=right|0,171|| align=right|2,08|| align=right|3,793||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(96468)||1998 HQ81|| align=right|16,1|| align=right|2,393|| align=right|0,126|| align=right|1,70|| align=right|3,702||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(96469)||1998 HQ99|| align=right|14,7|| align=right|2,624|| align=right|0,119|| align=right|15,04|| align=right|4,249||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(96470)||1998 HR102|| align=right|16,0|| align=right|2,420|| align=right|0,172|| align=right|1,46|| align=right|3,763||MBA||25. dubna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(96471)||1998 HM104|| align=right|14,6|| align=right|2,550|| align=right|0,088|| align=right|10,07|| align=right|4,072||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(96472)||1998 HV107|| align=right|14,7|| align=right|2,349|| align=right|0,148|| align=right|9,89|| align=right|3,599||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(96473)||1998 HG118|| align=right|14,7|| align=right|2,682|| align=right|0,078|| align=right|15,99|| align=right|4,392||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(96474)||1998 HE119|| align=right|15,7|| align=right|2,339|| align=right|0,200|| align=right|7,74|| align=right|3,577||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(96475)||1998 HL126|| align=right|15,4|| align=right|2,429|| align=right|0,299|| align=right|21,51|| align=right|3,786||MBA||25. dubna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(96476)||1998 HE127|| align=right|15,9|| align=right|2,360|| align=right|0,093|| align=right|5,67|| align=right|3,626||MBA||18. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(96477)||1998 HA128|| align=right|16,5|| align=right|2,381|| align=right|0,124|| align=right|1,36|| align=right|3,674||MBA||18. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(96478)||1998 HH129|| align=right|15,6|| align=right|2,441|| align=right|0,086|| align=right|6,06|| align=right|3,814||MBA||19. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(96479)||1998 HS132|| align=right|15,4|| align=right|2,297|| align=right|0,171|| align=right|4,09|| align=right|3,480||MBA||19. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(96480)||1998 HN139|| align=right|15,0|| align=right|2,276|| align=right|0,190|| align=right|6,13|| align=right|3,433||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(96481)||1998 HX140|| align=right|15,5|| align=right|2,399|| align=right|0,124|| align=right|10,69|| align=right|3,716||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(96482)||1998 HP144|| align=right|14,9|| align=right|2,566|| align=right|0,189|| align=right|5,99|| align=right|4,109||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(96483)||1998 HS144|| align=right|15,1|| align=right|2,608|| align=right|0,019|| align=right|13,78|| align=right|4,211||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(96484)||1998 HJ146|| align=right|14,7|| align=right|2,351|| align=right|0,128|| align=right|10,93|| align=right|3,605||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(96485)||1998 HE147|| align=right|14,3|| align=right|2,614|| align=right|0,121|| align=right|13,78|| align=right|4,226||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(96486)||1998 HZ148|| align=right|14,6|| align=right|2,602|| align=right|0,124|| align=right|12,30|| align=right|4,197||MBA||25. dubna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(96487)||1998 JU1|| align=right|13,7|| align=right|2,343|| align=right|0,396|| align=right|20,88|| align=right|3,586||MBA||1. května 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(96488)||1998 JO3|| align=right|13,8|| align=right|2,582|| align=right|0,113|| align=right|15,41|| align=right|4,149||MBA||6. května 1998||Caussols||ODAS
|-
|(96489)||1998 KN6|| align=right|14,4|| align=right|2,553|| align=right|0,141|| align=right|30,86|| align=right|4,078||MBA||23. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(96490)||1998 KQ7|| align=right|15,4|| align=right|2,411|| align=right|0,166|| align=right|8,92|| align=right|3,743||MBA||23. května 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(96491)||1998 KX7|| align=right|15,4|| align=right|2,675|| align=right|0,143|| align=right|12,61|| align=right|4,374||MBA||23. května 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(96492)||1998 KL9|| align=right|15,7|| align=right|2,565|| align=right|0,246|| align=right|11,36|| align=right|4,106||MBA||28. května 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(96493)||1998 KN10|| align=right|15,6|| align=right|2,665|| align=right|0,058|| align=right|14,31|| align=right|4,351||MBA||19. května 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(96494)||1998 KE24|| align=right|15,6|| align=right|2,596|| align=right|0,177|| align=right|13,48|| align=right|4,182||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(96495)||1998 KH28|| align=right|15,2|| align=right|2,531|| align=right|0,108|| align=right|2,91|| align=right|4,027||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(96496)||1998 KT33|| align=right|15,7|| align=right|2,418|| align=right|0,189|| align=right|3,69|| align=right|3,760||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(96497)||1998 KD37|| align=right|16,8|| align=right|2,424|| align=right|0,184|| align=right|1,40|| align=right|3,773||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(96498)||1998 KJ40|| align=right|14,6|| align=right|2,603|| align=right|0,087|| align=right|16,02|| align=right|4,199||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(96499)||1998 KE55|| align=right|15,5|| align=right|2,444|| align=right|0,169|| align=right|6,55|| align=right|3,820||MBA||23. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(96500)||1998 KN57|| align=right|15,6|| align=right|2,583|| align=right|0,205|| align=right|3,31|| align=right|4,151||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
APL – Apollonova skupina,
JUT – Jupiterův troján,
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek